Echte wormhagedissen (Amphisbaena) zijn een geslacht van wormhagedissen uit de familie wormhagedissen sensu stricto (Amphisbaenidae).

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van het geslacht werd in 1758 voorgesteld door Carl Linnaeus. Het is met 96 soorten het grootste geslacht van alle wormhagedissen; bijna de helft van alle soorten behoort tot deze groep. 

Er worden nog regelmatig nieuwe soorten ontdekt waardoor veel bronnen een lager soortenaantal geven. Drie soorten zijn pas in 2018 voor het eerst beschreven en de soort Amphisbaena mebengokre is pas sinds 2019 bij de wetenschap bekend.

Verspreiding en habitat
De verschillende vertegenwoordigers komen voor in delen van Zuid-Amerika en leven in de landen Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Cuba, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Haïti, Hispaniola, Maagdeneilanden, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Suriname, Trinidad, Uruguay en Venezuela. Hiervan komt bijna de helft van alle soorten (48) endemisch voor in Brazilië. 

De habitat bestaat voornamelijk uit  vochtige tropische en subtropische bossen in laaglanden, drogere bossen en vochtige savannes. Ook in door de mens aangepaste gebieden zoals tuinen en plantages komen verschillende soorten voor.

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is aan 52 soorten een beschermingsstatus toegewezen. Van de soorten worden er 31 gezien als 'veilig' (Least Concern of LC), een als 'kwetsbaar' (Vulnerable of VU), twaalf als 'onzeker' (Data Deficient of DD) en twee als 'gevoelig' (Near Threatened of NT). Drie soorten worden beschouwd als 'bedreigd' (Endangered of EN) en drie soorten ten slotte als 'ernstig bedreigd' (Critically Endangered of CR).

Soorten 
Onderstaand is een lijst van alle soorten weergegeven, met de auteur en het verspreidingsgebied.

Bronvermelding

Wormhagedissen